Гран-при ЮАР 1993 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Кьялами в Претории (ЮАР). Соревнования состоялись 14 марта.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:19,492
 Из-за сложных погодных условий смогли финишировать только пять машин.
 Юрки Ярвилехто заработал первые очки для команды Заубер в её первой гонке.
 Марк Бланделл впервые поднялся на подиум, выступая за команду Лижье, для которой этот подиум стал первым с  года,
 Несколько гонщиков, и Рубенс Баррикелло в том числе, дебютировали в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 14 марта
Март 1993 года
1993 год в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории